Словатичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Словатичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Украина 
 Словатичи — село в Киверцовском районе Волынской области.